Узбеките в Русия () са 24-ата по численост етническа група в Русия. Според преброяването на населението през 2010 г. броят на хората, определили се за узбеки, е 289 862 души, или 0,21% от населението на страната.

Численост и дял 
Численост и дял на узбеките според преброяванията през годините:

Субекти на Руската федерация 
Субекти на Руската федерация, в които броят на узбеките според преброяването на населението през 2010 г. е над 5 хил. души:

Източници 

Русия
Етнически групи в Русия